Поткарпатје или Поткарпатија (неправилно неизједначено Подкарпатје и Подкарпатија) може бити:
 Поткарпатско војводство (војводство Поткарпатје), управна област (војводство) на југоистоку Пољске
 Поткарпатска Русија (вишезначна одредница)
 Поткарпатска Србија, описни назив за области Србије у подножју Карпата
 општи појам за описно означавање било које области у подножју Карпата

Види још 
 Супкарпатје или Супкарпатија
 Транскарпатје или Транскарпатија
 Закарпатје или Закарпатија
 Карпатија